Kondratiuk ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Kondratiuk (1936–2016), polnischer Regisseur, Drehbuchautor, Kameramann und Dramatiker
 Gabriel Kondratiuk (* 1969), argentinischer Künstler
 Janusz Kondratiuk (1943–2019), polnischer Regisseur und Drehbuchautor
 Juri Wassiljewitsch Kondratjuk (1897–1942), ukrainischer und sowjetischer Ingenieur und Theoretiker der Raumfahrt
Olena Kondratiuk (* 1970), ukrainische Politikerin